Az 1965-ös 1. divisjon volt a 21. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Lyn volt. A szezont a Vålerengen csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Harald Berg (Lyn) – 19 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok